Мои университеты

 «Мои университеты» — повесть Максима Горького 1923 года.
 «Мои университеты» — советский художественный фильм, экранизация повести Максима Горького.